Трнка ():
 Трнка, Алоис (1883—1923) — американский скрипач и музыкальный педагог.
 Трнка, Богумил (1895—1984) — чешский языковед.
 Трнка, Иржи (1912—1969) — чешский художник, книжный иллюстратор, сценарист и режиссёр-мультипликатор.
 Трнка, Иржи (1926—2005) — чехословацкий футболист, игравший на позиции защитника.
 Трнка, Касим (род. 1939) — боснийский юрист, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1990—1992).